O Centro de Artes e Letras (CAL) é uma das unidades de ensino da Universidade Federal de Santa Maria.

O CAL teve sua origem na Faculdade de Belas Artes, estabelecida em janeiro de 1963.

Atualmente, o centro agrega sete departamentos, que oferecem treze cursos de graduação, um de especialização e dois programas de pós-graduação.

Departamentos 
 Departamento de Artes Cênicas
 Departamento de Artes Visuais
 Departamento de Desenho Industrial
 Departamento de Letras Clássicas
 Departamento de Letras Estrangeiras
 Departamento de Letras Vernáculas
 Departamento de Música

Ligações externas 
 

Universidade Federal de Santa Maria